Ocean City může být:

Ocean City (Florida) – obec na Floridě
Ocean City (Maryland) – město v Marylandu
Ocean City (New Jersey) – město v New Jersey
Ocean City (Washington) – obec ve Washingtonu